W Polsce
 Order Zasługi RP
 Order Zasługi PRL

 W Argentynie
 Order Zasługi Cywilnej
 Order Zasługi Wojskowej
 Order Zasługi Morskiej
 Order Zasługi Lotniczej

 W Brazylii
 Order Narodowy Zasługi
 Order Zasługi Edukacyjnej
 Order Zasługi Kartograficznej
 Order Zasługi Komunikacyjnej
 Order Zasługi Kulturalnej
 Order Zasługi Lotniczej
 Order Zasługi Naukowej
 Order Zasługi Morskiej
 Order Zasługi Ministerstwa Prokuratury Wojskowej
 Order Zasługi Medycznej
 Order Zasługi Obronnej
 Order Zasługi Pracy
 Order Zasługi Sądownictwa Pracy
 Order Zasługi Sądownictwa Wojskowego
 Order Zasługi Sił Zbrojnych
 Order Zasługi Wojskowej

 W Bułgarii
 Order Zasługi Cywilnej
 Order Zasługi Wojskowej

 W Chile
 Order Zasługi
 Order Zasługi Morskiej
 Order Zasługi Naukowej i Kulturalnej

 We Francji
 Order Narodowy Zasługi
 Order Zasługi Cywilnej
 Order Zasługi Handlowej i Przemysłowej
 Order Zasługi Kombatanckiej
 Order Zasługi Morskiej
 Order Zasługi Pocztowej
 Order Zasługi Rolniczej
 Order Zasługi Rzemieślniczej
 Order Zasługi Saharyjskiej
 Order Zasługi Społecznej
 Order Zasługi Sportowej
 Order Zasługi Turystycznej
 Order Zasługi Wojskowej
 Order Zasługi w Pracy

 W Hiszpanii
 Order Zasługi Cywilnej
 Order Zasługi Lotniczej
 Order Zasługi Morskiej
 Order Zasługi Wojskowej

 W Luksemburgu
 Order Zasługi Adolfa Nassauskiego
 Order Zasługi WKL

 W Niemczech
Aktualne federalne:
 Order Zasługi RFN
 Order Zasługi za Naukę i Sztukę

Aktualne regionalne:
 Order Bawarski Zasługi
 Order Berliński Zasługi
 Order Zasługi Badenii-Wirtembergii
 Order Zasługi Brandenburgii
 Order Zasługi Dolnej Saksonii
 Order Zasługi Hesji
 Order Zasługi Meklemburgii-Pomorza Przedniego
 Order Zasługi Nadrenii-Palatynatu
 Order Zasługi Nadrenii Północnej-Westfalii
 Order Zasługi Republiki Turyngii
 Order Zasługi Saksonii-Anhaltu
 Order Zasługi Saary
 Order Zasługi Landu Szlezwik-Holsztyn
 Order Zasługi Wolnego Kraju Saksonii
Zniesione:
 Order Zasługi dla Ojczyzny (NRD)
 Order Zasługi w Walkach dla Ludu i Ojczyzny (NRD)
 Order Zasługi Wojskowej (NRD)

 Order Zasługi Orła Niemieckiego (III Rzesza)

 Order Zasługi Cywilnej (Saksonia)
 Order Zasługi Cywilnej (Wirtembergia)
 Order Zasługi Filipa Wspaniałomyślnego (Hesja)
 Order Zasługi Korony Bawarskiej (Bawaria)
 Order Zasługi Korony Pruskiej (Prusy)
 Order Zasługi Księcia Piotra Fryderyka Ludwika (Oldenburg)
 Order Zasługi Świętego Michała (Bawaria)
 Order Zasługi Wojskowej (Bawaria)
 Order Zasługi Wojskowej (Hesja)
 Order Zasługi (Waldeck)
 Order Zasługi Wojskowej (Wirtembergia)
 Order Zasługi Wojskowej Karola Fryderyka (Badenia)

W Paragwaju:
 Order Zasługi
 Order Zasługi Wojskowej

W Słowenii:
 Order za Wybitne Zasługi
 Złoty Order za Zasługi
 Srebrny Order za Zasługi
 Order za Zasługi

We Włoszech:
 Order Zasługi Republiki Włoskiej
 Order Zasługi za Pracę (Włochy)
 Order Zasługi Wojskowej (Toskania)

W innych państwach:
 Order Zasługi (Austria)
 Order Zasługi (Chorwacja)
 Order Zasługi (Ekwador)
 Order Zasługi (Kiribati)
 Order Zasługi (Kongo)
 Order Zasługi (Liechtenstein)
 Order Zasługi (Litwa)
 Order Zasługi (Madagaskar)
 Order Zasługi (Malta)
 Order Zasługi (Norwegia)
 Order Zasługi (Peru)
 Order Zasługi (Portugalia)
 Order Zasługi dla Ojczyzny (Rosja)
 Order Zasługi (Rumunia)
 Order Zasługi (Samoa)
 Order Zasługi (Senegal)
 Order Zasługi (Turcja)
 Order Zasługi (Tuvalu)
 Order Zasługi (Ukraina)
 Order Zasługi (Waldeck)
 Order Zasługi (Wenezuela)
 Order Zasługi (Wielka Brytania)
 Order Zasługi (Węgry)
 Order Zasługi (Zakon Maltański)
 Order Zasługi Cywilnej (Mongolia)
 Order Zasługi Cywilnej (Chiny)
 Order Zasługi Sportowej (Finlandia)
 Order Zasługi Wojskowej (Iran)

Organizacji międzynarodowych:
 Order Zasługi Czerwonego Krzyża
 Order zasługi FIFA

Zobacz też 
 
 Order Zasługi Cywilnej
 Order Zasługi Kulturalnej
 Order Zasługi Lotniczej
 Order Zasługi Morskiej
 Order Zasługi Naukowej
 Order Zasługi Pracy
 Order Zasługi Rolniczej
 Order Zasługi Sportowej
 Order Zasługi Wojskowej
 Krzyż Zasługi
 Medal Zasługi